Eine Aktualisierung () ist eine Auffrischung oder Erneuerung. Insbesondere steht Aktualisierung für:

 Softwareaktualisierung, die Aktualisierung von Computerprogrammen oder -daten
 Update (Datenbank), das Aktualisieren von Daten in eine Datenbank
 Update (Cache), die Synchronisierung von Daten in Cachespeichern
 die Auffrischung einer Marke, siehe Werbeziel
 die Aktualisierung eines Katasters

Siehe auch:
 Aktualität
 Update